Шармоа може да се односи на:

 Шармоа (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шармоа (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Шармоа (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шармоа (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шармоа (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шармоа“